Василий Петрович Шереметев:
 Шереметев, Василий Петрович (ум. в 1659) — боярин, воевода в Нижнем Новгороде, участник государева похода 1654 года.
 Шереметев, Василий Петрович (1659—1737) — полковник Ингерманландского полка (1713—1726), генерал-майор (1726).
 Шереметев, Василий Петрович  (1836—1893) — владелец и строитель Юринской усадьбы (Шереметевского замка).